Bischofswerder steht für:

 Bischofswerder (Liebenwalde), Wohnplatz der Stadt Liebenwalde, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Bischofswerder, Kreis Rosenberg, Westpreußen/Ostpreußen, seit 1945: Biskupiec (Powiat Nowomiejski), Ort im Powiat Nowomiejski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Schleuse Bischofswerder im Voßkanal, Brandenburg
 Bischofswerder, Bürgerfamilie, spätestens seit 1402 mit Grundbesitz, siehe Bischofswerder auf Ebersbach

Siehe auch:
Bischoffwerder
Bischofswarder
Bischofswerda